Скляревский — фамилия; имеет женскую форму Скляревская.
 Скляревский, Александр Фёдорович (1882—1963) — российско-американский пианист и музыкальный педагог.
 Скляревский, Василий Епифанович (1855—?) — русский военный деятель, генерал от инфантерии.
 Скляревский, Евгений Семёнович (род. 1956) — деятель Узнета.